Altai, Altaj eller Altay kan have flere betydninger:
 Altaj (bjergkæde) – en bjergkæde i Asien.
 Republikken Altaj – en russisk republik.
 Altaj kraj – en russisk kraj 
 Altay (Xinjiang) – en by i Xinjiang, også stavet Aletai
 Altay (Govi-Altay) – en by i Govi-Altay-provinsen, Mongoliet
 Al-Ta'i (932 – 1003) –  en abbasidekalif i Bagdad fra 971 til 991.